Не следует путать с храмом Святителя Николая Чудотворца в Валуйках

Свя́то-Никола́евский собо́р — православный храм в городе Валуйки Белгородской области, кафедральный собор Валуйской епархии Русской православной церкви. Расположен на территории Валуйского Успенского Николаевского мужского монастыря. Является самым большим действующим православным храмом в Белгородской области.

История 
В XVII веке монахом Корнилием на берегу реки Валуй был основан Успенский мужской монастырь, который получил официальный статус в 1613 году при царе Михаиле Фёдоровиче Романове.

Свято-Николаевский собор был заложен на территории монастыря  года как его главный храм при архимандрите Игнатии (Алексеевском) и освящён архиепископом Воронежским и Задонским Тихоном при стечении более 50 тысяч паломников  года — к 300-летию царствующей династии Романовых и 300-летию со дня основания монастыря. Храм был возведён из кирпича монастырского завода и первоначально был украшен снаружи гипсовыми изваяниями святых, покрыт коричневой клеевой краской, имел железную кровлю и позолоченные кресты и купола. Храм вмещал во время богослужений 3 тысячи человек, имел фаянсовый иконостас и иконы, изготовленные в Москве. Изначально храм был трёхпрестольным: первый престол был освящён в честь Святителя Николая Чудотворца (Мирликийского) и святой мученицы царицы Александры (по аналогии с именами правившего императора Николая II и его супруги Александры Фёдоровны; второй престол — во имя преподобного Михаила Малеина (в связи с именем царя — основателя монастыря Михаила Романова), священномученика Игнатия Богоносца (в связи с именем настоятеля обители архимандрита Игнатия) и в честь преподобного Серафима Саровского; а третий престол — в честь Митрофана Воронежского, Тихона Задонского и святителя Дмитрия Ростовского.

В 1926 году храм был закрыт. В 1935 году на территории монастыря была размещена колония для несовершеннолетних. С собора были сорваны кресты, в здании собора размещался литейный цех, а в его цокольных помещениях — овощехранилище. Впоследствии Свято-Николаевский собор много лет оставался наполовину разрушенным.
В 2002 году было принято решение об осушении и очистке подвальной части здания, а также проведении обследования технического состояния несущих конструкций. В 2007 году началось восстановление самого собора, которое наиболее активно стало проводиться с 2009 года по инициативе архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна при поддержке губернатора Е. С. Савченко и правительства области. Работы по восстановлению проводились ООО «Валуйкистройсервис», куратор работ Стрыжаков Д. В. 13 августа 2009 года состоялось торжественное освящение и поднятие крестов и куполов храма. 4 сентября 2011 г. архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил торжественное освящение четырехпрестольного возрождённого из руин Свято-Никольского собора.

Архитектура и убранство храма 
Большой четырёхстолпный пятикупольный кирпичный собор в русско-византийском стиле. Высота храма около 55 м, длина — 37,6 м, ширина — 32 м, глубина фундамента — до 4,5 м. В настоящее время храм четырёхпрестольный: центральный престол освящён в честь святителя Николая Чудотворца; правый придел освящён в честь мученика Евгения; левый — в честь святителя Митрофана, епископа Воронежского, а в нижнем храме находится престол во имя Всех святых, в земле Российской просиявших.

Духовенство 
 Настоятель храма — Протоиерей Иоанн Макеев
 Иеромонах Андрей (Сумин Дмитрий Викторович)
 Иерей Максим Шамрай
 Иерей Илия Левин
 Иерей Василий Гафич
 Иерей Олег Ютаев
 Диакон Георгий Мусиенко

Примечания

Литература 
 
 
 Папков А. И. Валуйский Успенский Николопристанский монастырь в XVII веке // Юг России в прошлом и настоящем: история, экономика, культура: в 2 т.: сб. науч. тр. IV Междунар. науч. конф. / отв. ред. И. Т. Шатохин (г. Белгород, 8 декабря 2006 г.). — Белгород : Изд-во БелГУ, 2006. Т. 1. — ISBN 5-9571-0222-9

Ссылки 
 
 
 
 Свято-Николаевский собор на сайте Валуйского благочиния
 Свято-Николаевский собор на сайте «Храмы России»

Храмы, заложенные в 1906 году
Храмы, построенные в 1913 году в России
Валуйки
Николаевский
Валуйки
Валуйки
Валуйки
1910-е годы в Белгородской области